HelloWork Group est une entreprise française du secteur numérique éditant des sites web consacrés à l'emploi, au recrutement et à la formation.

Filiale du groupe Télégramme créée en 2000, HelloWork Group édite les plateformes d'emploi et de recrutement HelloWork.com, JobiJoba.com, et SmartForum, les plateformes dédiées à la formation professionnelle MaFormation.fr et Diplomeo.com. 

Côté media, le Blogdumoderateur.com est dédié aux professionnels du web, et HelloWorkPlace aux professionnels des Ressources Humaines.

HelloWork Group développe également des solutions RH pour recruteurs et candidats : App HelloWork recruteur, Basile.io (solution dédiée à la cooptation), CV Catcher (logiciel RH de captation de CV et solution de site carrière), Holeest (solution de programmatique RH) et Seekube (solution de forums virtuels de recrutement).

La société rennaise est actionnaire de référence d'Aladom, spécialiste emploi/recrutement pour les services à la personne et jobbing.

Une étude Médiamétrie-NetRating datant de janvier 2020 classait le site  des sites d'emploi privés français avec plus de 2,74 millions de visiteurs uniques par mois, devant ses principaux concurrents Cadremploi, le site de l'Apec, Monster et keljob.com.

L'entreprise compte 420 salariés. Son siège social est basée à Rennes en Bretagne.

Historique 

En mars 2000, la société est créée à Rennes et le site concept OuestJob.com est le premier des 8 futurs sites emploi du réseau regionsjob.com à être mis en ligne.

En juillet 2000, le Groupe Le Télégramme devient actionnaire majoritaire de la société et permet à RegionsJob SAS de se développer partout en France. Cinq autres sites conçus sur le même modèle sont alors mis en ligne : Pacajob.com, Nordjob.com, Estjob.com, Sudouestjob.com et Rhonealpesjob.com.

Dès 2001, la société est rentable et en 2003 le Groupe Le Monde entre lui aussi au capital de RegionsJob SAS.

En 2007, RegionsJob créé les sous-sites ParisJob et CentreJob.

En 2009, l'entreprise lance ''Maformation''. 

En 2014, RegionsJob lance le site "Cadreo" : un site d'emploi (et une application mobile) orienté vers le recrutement et la mobilité professionnelle des cadres. Prise de participation au capital de Talentplug.

En 2016, RegionsJob fait l'acquisition de TalentDetection, plate-forme de gestion de candidatures en mode SaaS afin d'accompagner les recruteurs des PME et des ETI dans les différentes phases du processus de recrutement.

En , RegionsJob rentre au capital de la société Aladom qui rachète son concurrent Jemepropose.

En , RegionsJob acquiert la société JobiJoba et CV Catcher.

En , le groupe RegionsJob devient HelloWork.

En , RegionsJob devient le premier site emploi privé français avec 2,2 millions de visiteurs uniques par mois. 

En 2019, HelloWork prend une participation au capital de la start-up Staffman, acquiert la start-up JAI, et acquiert Diplomeo. 

En 2020, HelloWork rachète tagEmploi et lance SmartForum. 

En 2021, la startup Seekube est rachetée par HelloWork. 

En avril 2022, HelloWork rachète la start-up Basile. 

En mai 2022, les 11 sites emploi du groupe sont rassemblés en une seule plateforme de recrutement : HelloWork.

Liens externes 

www.hellowork-group.com 
www.hellowork.com 
www.maformation.fr 
www.diplomeo.com  
www.seekube.com 
smartforum.hellowork.com 
basile.io

Notes et références 

Entreprise de recrutement ayant son siège en France
Site web de recrutement
Entreprise fondée en 2000
Entreprise ayant son siège en Ille-et-Vilaine
Moteur de recherche (service)